Барамия, Георгий (груз. გიორგი ბარამია; род. 1966) — грузинский дипломат и Председатель Совета Министров Автономной Республики Абхазия (в изгнании) с 19 июня 2009 по 5 апреля 2013 год.
 Барамия, Илья — участник групп «Ёлочные игрушки», «2H Company», СБПЧ и «Аигел».
 Барамия, Михаил Иванович (1905 с. Лесичине, Грузия — ?) — советский государственный и партийный деятель.